La route nationale 145 peut désigner :

 Route nationale 145 en Espagne
 Route nationale 145 en France
 Route nationale 145 var en Italie

Voir aussi